Poffet ist der Familienname folgender Personen:

 Ingeborg Poffet (* 1965), deutsche Musikerin und Komponistin
 Jean-Michel Poffet (* 1944), Schweizer Ordensgeistlicher und Autor